Die Premyer Liqası 2005/06 war die vierzehnte Auflage der höchsten Fußball-Spielklasse von Aserbaidschan. Die Spielzeit begann am 12. August 2005 und endete am 30. Mai 2006. FK Baku sicherte sich mit einem Punkt Vorsprung vor Karvan Yevlax und vier Punkten vor Titelverteidiger Neftçi Baku den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Saisonübersicht mit Spielergebnissen auf Soccerway.com
 Peşəkar Futbol Liqası auf pfl.az

Einzelnachweise 

2005
Fußballsaison 2005/06